Jasionka ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Jasionka (Sękowa), Dorf im Powiat Gorlicki
 Woiwodschaft Lublin:
 Jasionka (Parczew), Dorf im Powiat Parczewski
 Woiwodschaft Łódź:
 Jasionka (Zgierz), Dorf im Powiat Zgierski
 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Jasionka (Dukla), Dorf im Powiat Krośnieński
 Jasionka (Trzebownisko), Dorf im Powiat Rzeszowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Jasionka (Zbuczyn), Dorf im Powiat Siedlecki

Siehe auch: 
 Jesionka